Степа́нцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Степанцев, Борис Павлович (1929—1983) — советский художник-мультипликатор, иллюстратор, режиссёр мультипликационных фильмов.
 Степанцев, Евгений Кузьмич (1946—2014) — советский и российский театральный режиссёр.

 Степанцева, Наталия Павловна (род. 1951) — советский и российский монтажёр мультипликационных фильмов на киностудии «Союзмультфильм».

См. также 
 Степанцов